Hundören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hundören, Helsingfors, Nyland, 
 Hundören, Lovisa, Nyland,

Se även
Hundöra

Robotskapade Finlandförgreningar